Paszkowicz:
 Adam Tomasz Paszkowicz (1784–1834)
 Kazimierz Paszkowicz, herbu Groty (1788–1845)

Zobacz też 
 Paszkiewicz

Polskie nazwiska